Por Cepões pode se referir à:

 Cepões - freguesia no concelho de Lamego, Portugal
 Cepões - freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal
 Cepões - freguesia no concelho de Viseu, Portugal

Desambiguação